Йиржина Седлачкова (; 14 мая 1914, Пршеставлки-у-Черчан, Австро-Венгрия (ныне район Бенешов, Среднечешского края Чешской Республики) — 12 апреля 2002, Прага-восток) — чешская и чехословацкая , , модель.

Биография  
Начала  карьеру в качестве модели в известных модных салонах. Вскоре, благодаря женским журналам мод, стала известна.
На неё обратил внимание режиссёр Карел Ламач и взял её на роль Хеленки в комедии «Ducháček to zařídí» (1938) В титрах  упомянута под фамилией первого мужа - Стерна.

Первый брак закончился разводом. Во время Второй мировой войны вышла замуж за владельца отеля «Esplanade» Ярослава Брандейса. Оставила актёрскую деятельность и посвятила себя семье, у нее было две дочери.

Творчество 
С 1938 года снималась в кино.
 
За два года сыграла в двенадцати фильмах, выступала в ролях разных типов молодых и эмансипированных девушек, похожих на Хелену, в фильмах «Ideál septimy», «Umlčené rty», «Svět, kde se žebrá», «Manželka něco tuší nebo Slečna matinka»

В 1939 году Йиржину Седлачкову сыграла пять крупных ролей и ролей второго плана — модистка Вондракова в фильме «Tulák Macoun», флористку Текла Едличкова в комедии «Девушка из пригорода» и Фиби в фильме «Белая яхта из Сплита».

Успех на экранах страны привёл ее к идее начать театральную деятельность. Сначала она выступала в труппе Национального театра в Праге, затем играла с Олдржихом Новым в Новом театре, Современном театре и др. Пела на сценах Чехословакии.

Фильмография 
 1938 — Ducháček to zařídí
 1938 — Svět, kde se žebrá
 1938 — Bílá jachta ve Splitu
 1938 — Slečna matinka
 1938 — Ideál septimy
 1938 — Manželka něco tuší
 1938 — Svět, kde se žebrá
 1939 — Eva tropí hlouposti
 1939 — Děvče z předměstí anebo Včecko příjde najevo 
 1939 — Ženy u benzinu
 1939 — Umlčené rty
 1939 — Tulák Macoun
 1942 — Valentin Dobrotivý

Примечания

Ссылки 
 Jiřina Sedláčková
 

Манекенщицы